Josef Maria Köll (1928-2008) – abate austriaco
 Peter Köll (1941-2008) – chimico tedesco

Pagine correlate 
Coll
Khöll
KOL
Koll